Marc Cornut (en llatí Marcus Cornutus) va ser un pretorià que va servir com a llegat a la guerra dels marsis l'any 90 aC, on es va distingir com a oficial experimentat. Portava el cognomen de Cornut, d'origen plebeu.

És amb tota probabilitat el M. Cornut que després del 88 aC va lluitar contra Gai Mari i Cinna i es va salvar de la destrucció amb l'ajut dels seus esclaus.

Referències 

Llegats republicans